Frontiere (Limits) – romanzo di Larry Niven del 1985
Limits – singolo di Pænda del 2019